zdrobnienie imienia kobiecego Anna

 Ania Dąbrowska
 Ania Shirley – bohaterka cyklu powieści Ania z Zielonego Wzgórza
 ania – rodzaj z rodziny storczykowatych
 Ania – polski film dokumentalnych z 2022 roku życia nie chcesz aby